

Некля — місто в Вжесінському повіті Великопольського воєводства
 Некля — гміна в Вжесінському повіті Великопольського воєводства
 Некля — село в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства